HMS Suffolk può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Suffolk (1903) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Suffolk (55) – incrociatore pesante della Classe County